Баскетт (Baskett, Baskette, Basquette) — фамилия.

Известные носители 
  — австралийский журналист, последний редактор мельбурнской газеты The Herald (1989—1990), первый редактор Herald Sun (1990—1991).
  (1904—1948) — американский актёр, лауреат Почётной премии «Оскар» (1948), первый афроамериканец, удостоившийся «Оскара».
  (1849—1925) — американский зоолог и писатель.
  (1887—1942) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Кливленд Нэпс».
 Баскетт, Лина (1907—1994) — американская актриса немого кино.
  (Генри Рэндалл Баскетт-третий; р. 1982) — игрок в американский футбол, участник Супербоула (2010) в составе клуба «Индианаполис Колтс».